Jméno a příjmení Ondřej Malý má více nositelů:

 Ondřej Malý (herec, 1966) (* 1966) – český herec, držitel Českého lva a Ceny české filmové kritiky 2010 za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli ve filmu Pouta,
 Ondřej Malý (herec, 1991) (* 1991) – český herec,
 Ondřej Malý (novinář) (* 1979) – český novinář a státní úředník, od dubna 2017 koordinátor digitální agendy ČR, v letech 2012 až 2017 člen Rady ČTÚ.